Râul Dichiu se poate referi la:

 Râul Dichiu, Ialomița
 Râul Dichiu, Ialomicioara

Vezi și 
 Dichiseni, sat în județul Călărași

Toponime românești